Кирилл Королевский (, Korolevsky, Cyril; Cyril Korolevsky; Cyrille Korolevsky; Cyrille Korolevskij; Cyrill Karalevskij, 6 декабря 1878 года, Франция — 19 апреля 1959 года, Рим, Италия) — католический священник, член Папской Комиссии по кодификации Восточного Канонического права, участник Русского апостолата в Зарубежье, историк, публицист и церковный писатель.

Биография 
В 1902 году был посвящён в сан священника мельхитского обряда.

В 1909 году инкардинирован митрополитом Шептицким в клир Каменец-Подольской епархии.

Был консультантом Русской Литургической Комиссии и членом Папской Комиссии по кодификации Восточного Канонического права при Восточной конгрегации в Ватикане. Работал в архиве и библиотеке монастыря Гроттаферрата.

В 1938 году, в связи с празднованием 950-летия Крещения Руси участвовал в первой в истории Собора Святого Петра в Риме Литургии вместе с духовенством Украинской греко-католической церкви отцами: Иосифом Слипым, Климентом Шептицким, а также Виктором Новиковым sj.

Сочинения 
 Korolevskij Cyril. Les premiers temps de l’histoire du College Grec de Rome // Stoudion. № 3, 1926.
 Idem. Liturgie in lebender Sprache. Klosterneuburg bei Wien: Volksliturg. Apostolat, 1958.
 Idem. Liturgie en langue vivante / Les Saintes et divines liturgies de nos Saints pères, Jean Chrysostome, Basile le Grand et Grégoire le Grand (liturgie des présanctifiés), en usage dans l'Église grecque catholique orientale / Traduction française par le P. Cyrille Charon, 1904.
 Idem. History of the Melkite Patriarchates(Alexandria, Antioch, Jerusalem): from the sixth century Monophysite schism until the present.1910. (8 editions published between 1910 and 1999 in French and English)
 Idem. Living languages in Catholic worship. 1957. (15 editions published between 1955 and 1958 in 4 languages).
 Idem. Un projet d’anthologe pour la lecture privée de l’Office divin. 1954
 Idem. Métropolite André Szeptyckyj, 1865—1944. (10 editions published between 1920 and 2006 in French and English)
 Idem. Le quinzième centenaire de S. Jean Chrysostome (407—1907): et ses conséquences pour l’action catholique dans l’Orient gréco-slave.(5 editions published in 1909 in French)
 Idem. Kniga bytija moego = Le livre de ma vie: mémoires autobiographiques / édité et annoté par Giuseppe M. Croce. 5 v.: col. ill., col. maps. Published Cité du Vatican: Archives sècretes Vaticanes, 2007. (6 editions published in 2007 in French, Italian)
 Idem. Christian Antioch. (2 editions published in 2003 in English)
 Idem. Le Clerge occidental et l’apostolat dans l’orient asiatique et greco-slave. 1923.
 Idem. L’eparchia di Lungro nel 1921: Relazione e note di viaggio / a cura di Stefano Parenti. Studio introduttivo ed edizione con appendici di documenti editi e inediti. Rende: Università della Calabria - Fondazione Universitaria Francesco Solano, 2011.

Источники 
 Голованов С. В. Биографический справочник деятелей русского католического апостольства в эмиграции 1917—1991 гг.
 Polak, George. Slovak Greek-Catholics in America as Presented by Cyril Korolevskij in his Biography of Metropolitan Szeptyckyj. Cleveland & Rome: Slovak Inst., 1965.
 Ченцова В. Г. Королевский К.: Книга бытия моего // Вестник церковной истории. 2009, № 1—3 (13—14). с. 366—373.

Священники Российской грекокатолической церкви